Kharino (en rus: Харино) és un poble del territori de Perm, a Rússia, pertany a l'assentament rural de Beriózovka. El 2010 tenia 16 habitants.

Referències 

Pobles del territori de Perm